Балти́йск:

 Балтийск — город в Калининградской области.
 Балтийск — грузо-пассажирский морской паром.
 Балтийск — теплоход СССР.
 Авиабаза Балтийск — бывшая военная авиабаза на территории Балтийска.

См. также 
 Балтийская
 Балтийский
 Балтийское (значения)